Santiago Camacho puede referirse a:

 Santiago Camacho Hidalgo (1965-), periodista y escritor español;
 Santiago Gabriel Camacho (1997-), futbolista argentino que juega en Deportes Temuco.